Высо́кая Яру́га (), село,
Проходовский сельский совет,
Дергачёвский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6322081504. Население по переписи 2001 года составляет 2 (-/2 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Высокая Яруга находится на склоне балки Высокая Яруга у истоков реки Травянка, которая через 4,5 км впадает в Травянское водохранилище (река Харьков), на расстоянии в 1 км расположено село Алисовка, на расстоянии в 2 км проходит автомобильная дорога , до границы с Россией — 3 км.

Происхождение названия 
В некоторых документах название по-русски украинизировано — Високая Яруга.

Название от русского «высокий» (в значении «выше находящийся, выше по течению») и диалектного слова «яруга» (крутостенная балка небольших размеров; овраг, прекративший рост). «Яруга» (малорос.) — глубокий крутой яр.

Высокая и Холодная Яруги располагались рядом, на берегах небольшой речки Травянки — правого притока реки Харьков: Высокая на южном, правом берегу; Холодная на правом берегу безымянного ручья, впадающего в эту речку. Высокая Яруга находилась выше по течению Травянки.

История 
 1780 — дата основания согласно сайту Верховной Рады, но в 1869 году н.п. Высокой и Холодной Яруг на военно-топографических картах Шуберта нет.
 В 1937 году (после 7 ноября) Яружскому совхозу присвоили имя «20 лет Октября» в честь юбилея Октябрьской революции.
 В 1940 году, перед ВОВ, в Высокой Яруге было 38 дворов, школа и ветряная мельница.
 В 1940 году перед ВОВ, в расположенной севернее, на возвышенности между балками Антошкиной и Высокой, в Холодной Яруге было 20 дворов и зерновой совхоз «20 лет Октября». Холодная Яруга располагалась в 1 км от границы с РСФСР (Белгородской областью).
 После ВОВ — до 1967 года Холодная Яруга была переименована в Холодный Яр.
 После 1976 года Холодный Яр сначала вошёл в состав Высокой Яруги, а затем прекратил своё существование как населённый пункт из-за депопуляции.
 В 2000-х годах население Высокой Яруги официально составляло два человека.

Источники и примечания 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Дергачёвского района (Харьковская область)